Stan strachu – polski film z 1989 roku w reżyserii Janusza Kijowskiego
 Stan strachu – album Obywatela GC z 1989 roku